Biro kan syfta på följande:
 äldre namn på kulspetspenna
 László Bíró, ungersk-argentinsk uppfinnare (bland annat av kulspetspennan)
 Biro, Benin, ort i Benin